Wäscherinnen bezeichnet:
 Wäscherinnen (Film), deutscher Dokumentarfilm von Jürgen Böttcher aus dem Jahr 1972
 Beueler Wäscherinnen, Wäscherinnen in Beuel